Nehb ist der Familienname folgender Personen:

 Walter Nehb (1908–1966), deutscher Sprinter und Autor
 Wolfgang Nehb (1909–1971), deutscher Internist